El nombre Neptune,  o algunas de sus variantes han sido portados por varios buques de la Marina Francesa a lo largo de la historia y con los distintos nombres que ha portado dicha institución  

   (1610-1615), un buque corsario.
   (1628-1641), un buque armado con 16 cañones .
  (1651-1655), un navío de línea.
   (1666-1671), un navío de línea de 64 cañones también conocido como Illustre .
   (1671-1679), un navío de línea de 36 cañones  también conocido como Beaufort.
   (1670-1702), un navío de línea de 40 cañones.
   (1689), un navío de línea de 46 cañones.
   (1697-1699), una fragata de 24 cañones. 
  (1705-1713), un navío de línea de 64 cañones.
   (1716), un navío de línea de 74 cañones. 
  (1724-1747), un navío de línea de 74 cañones.
  (1778-1795), un navío de línea de 74 cañones.
  (1780), una corbeta .
  (1780-1782), una Goleta de 6 cañones. 
  (1793), una corbeta de 16 cañones.
  (1794), un cutter.
  (1795-1798), un cañonero.
  (1795), un lugre.
   (1799-1799), una goleta.
   (1801-1805), buque de tropas  n°188.
   (1804-1808), buque de tropas n°262.
  , un navío de línea clase Tonnant botado en 1804, capturado por España donde fue renombrado .
  (1805-1814), un jabeque.
 Nettuno , un bergantín botado en Venecia en 1807, capturado por la Royal Navy en 1808 que lo utilizó con el nombre HMS Cretan.
 Neptune (1811-1814), un navío de línea de  110 cañones de clase Commerce de Paris no completado.
   (1839-1858), un navío de línea de 80 cañones.
  (1892-1908), un acorazado de clase Marceau.
  (1914-1919), un minador auxiliar.
 , antiguo buque alemán Reichsbahn.

Nombres de buques de guerra de Francia